sic (Latijn), een aan het Latijn ontleend woord (uitdrukking)
Sic (Cluj), een stad in Roemenië
Siliciumcarbide, een keramisch materiaal

Zie ook 
SIC (doorverwijspagina)